Utrka 500 milja Indianapolisa, službeno 41th International 500-Mile Sweepstakes, održana je na stazi Indianapolis Motor Speedway, u Indiani u Sjedinjenim Američkim Državama 30. svibnja 1957.

Pat O'Connor je osvojio prvo startno mjesto, ali je vodio u utrci tek sedam krugova. Sam Hanks je vodio 136 krugova, te konačno prvi put, nakon trinaestog pokušaja, osvojio utrku Indianapolis 500.

Dick Rathmann se kvalificirao za utrku, ali je u noći prije utrke napadnut i opljačkan. Njegov bolid u utrci vozio je Johnnie Parsons. Talijan Nino Farina bio je jedini Europljanin na ovoj utrci, ali se nije uspjeo kvalificirati. Farinov momčadski kolega Keith Andrews poginuo je na treningu 15. svibnja.

Rezultati utrke

* Bodovi su uključeni u prvenstvo Formule 1 - sezona 1957.

(R) - vozači koji prvi put voze Indianapolis 500 (rookie)

(W) - vozači koji već imaju pobjedu na Indianapolisu 500 (winner)

Izvori

Indy 500 - 1957. The Selvedge Yard (eng.)

Vanjske poveznice
Indianapolis 500 - 1957. na champcarstats.com

Izvješća utrka Formule 1
1957